Ша́цкий — фамилия (женская форма — Шацкая), а также топоним.

Фамилия 
 
 Шацкий, Альберт Евгеньевич (род. 1963) — советский и казахстанский футболист. Судья, тренер.
 Шацкий, Борис Евгеньевич (1889—1941) — русский и эмигрантский правовед, экономист и журналист.
 Шацкий, Владислав Станиславович (род. 1949) — геолог, геохимик.
  (1929—2016) — польский социолог.
 Шацкий, Иван Петрович (1909—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шацкий, Игорь Валерьевич (род. 1989) — казахстанский футболист.
 Шацкий, Станислав Теофилович (1878—1934) — советский педагог.

См. также 
 
 Шацкий сельсовет
 Шацкий уезд
 
 
 Шацкин
 
 
 Шатский